Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. — второй студийный альбом американского музыканта Тупака, вышедший в 1993 году. Как и первый диск 2Pacalypse Now, Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. в небольшой степени направлен на политику. Изначально предполагалось назвать альбом как «Troublesome 21», в честь 21-го дня рождения Тупака.

Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. дебютировал на 4-м в чарте Billboard Hip-Hop Albums, и на 24-м месте в общем чарте Billboard 200, оказавшись тем самым намного успешнее предшественника. На диске появились такие хиты как «Keep Ya Head Up» и «I Get Around», вследствие чего альбом достиг статуса платиновой сертификации RIAA.

Список композиций

Чарты и сертификации

Сертификации

Позиции альбома в чартах

Позиции синглов в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы Atlantic Records
Альбомы Interscope Records
Альбомы Тупака Шакура
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний